Illing steht für:
 Illing (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft der Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 einzeln eingesetzte Lokomotive eines Zwilling, siehe Zwilling (Heeresfeldbahn)

Illing ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Illing († 2014), deutscher Grafiker und Fotograf
 Ernst Illing (1904–1946), deutscher Psychiater und Euthanasietäter
 Falk Illing (* 1981), deutscher Politikwissenschaftler
 Georg Illing (1569–1644), deutscher Oberbergmeister
 Gerhard Illing (* 1955), deutscher Ökonom
 Heiner Illing (* 1962), deutscher Politiker (SPD)
 Jörg Illing (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Julius Illing (1816–1893), deutscher Verwaltungsjurist
 Konrad Illing (1939–2012), deutscher Politiker (CDU)
 Krissie Illing (* 1956), britische Komikerin
 Kurt Illing (1923–2015), deutscher Komponist und Dirigent
 Lorenz Illing (1833–1900), deutscher Pädagoge
 Meta Illing (1872–1909), deutsche Theaterschauspielerin
 Paul Illing (1904–1984), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Peter Illing (1899–1966), österreichischer Schauspieler
 Samuel Iling-Junior (* 2003), englischer Fußballspieler
 Vilma Illing (1871–1903), österreichische Theaterschauspielerin
 Walter Illing (1908–?), Jugendbuchautor in der DDR
 Werner Illing (1895–1979), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Yvonne Illing (* 1971), deutsche Ruderin